Tôtes (Calvados), deelgemeente van L'Oudon
Tôtes (Seine-Maritime)